Альбораче (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Буньоль. Занимает площадь 27,3 км². Население 1226 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии